GLO steht für:
 Gol Transportes Aéreos (ICAO-Code), eine brasilianische Billigfluggesellschaft
 L-Gulonolactonoxidase, Enzym aus der Gruppe der Oxidasen
 Globacom (GLO), ein nigerianisches Telekommunikationsunternehmen mit Hauptsitz in Lagos
 Garantia da Lei e da Ordem (GLO), ein brasilianisches Gesetz zur Nationalen Sicherheit mit der Befugnis des Streitkräfteeinsatzes

Glo steht für:
 (3267) Glo, Asteroid des Hauptgürtels
 Glo (Kentucky), Ort in Floyd County (Kentucky), Vereinigte Staaten

glo steht für:
 Galambu (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung